Trinité kan syfta på:

Geografi

Martinique 

 La Trinité, Martinique, ort och kommun,

Trinidad och Tobago 

 Trinidad, ö, 

Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar